Wadi bezeichnet:
 Wadi, episodisch wasserführendes Flussbett;
 Wadi (Mao) (洼底乡), eine Gemeinde im Kreis Mao der chinesischen Provinz Sichuan.

Wadi ist der Familienname folgender Personen:
 Hussam Wadi (* 1986), Fußballspieler für Palästina